Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Ambroix – Cher
Saint-Ambroix – Gard